Самвел Овикович Асланян (род. 23 февраля 1986 года в Воронеже, СССР) — российский гандболист, мастер спорта России.

Биография 
Самвел Асланян начал заниматься гандболом в родном Воронеже. В 2002—2006 годах был игроком «Энергии». В 2006 году перешёл в «Чеховские медведи». С середины сезона 2007/08 года — в основном составе. В 2016 году играл в португальском «Спортинге». С 2016 года играет в Румынии.

Участник Олимпиады-2008 в Пекине (6-е место).

В 2008 году окончил Воронежский государственный институт физической культуры. Женат, есть ребёнок.

Достижения 
  Чемпион России — 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  Обладатель Кубка России — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Ссылки 
 
 Самвел Асланян на сайте ГК «Пермские медведи»

Персоналии по алфавиту
Гандболисты России
Игроки ГК «Энергия»
Игроки ГК «Чеховские медведи»
Игроки ГК «Пермские медведи»
Игроки ГК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ГК «Бухарест»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года